De Quadruple Alliantie (viervoudig bondgenootschap) van 1673 was een anti-Frans bondgenootschap, oorspronkelijk afgesloten tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de keizer Leopold I de Rooms-Duitse keizer, Spanje en de verdreven Karel IV, hertog van Lotharingen. Deze coalitie kwam tot stand naar aanleiding van de Franse invasie van de Republiek tijdens het Rampjaar 1672. 

De plechtige ondertekening ervan vond plaats in Den Haag op 30 augustus. Daarom spreekt men ook van de Liga van Den Haag.

Hollandse Oorlog
1673